Leaping Cat — відеогра, хардкорний інді платформер у жанрі аркада, розроблена KrapkaSoft, та випущена на платформу Android.

Сюжет гри розповідає про кота-винахідника, який знищив планету через збій у машині часу-простору, та намагається повернути все, але по дорозі стикається з великою кількістю пригод. Гра має 30 рівнів.

Сюжет
Планета Терасиція, 2023 рік. Молодий фізик-винахідник, кіт Майк, який декілька років намагався досягти успіху в підпорядкуванні та контролі над часом, створив свою просторочасову машину. Його проєкт був секретним, але виявилося, що про нього знав не тільки він, а й темношерстий кіт Аксер, який працював на всесвітню поліцію. 

Бах! Велика напруга струму в машині, яку створив Майк, призвела до вибуху, а потім до неймовірних змін на Терасиції. Але вчений просто вважав, що дійшов до кінця своєї роботи й нарешті завершив її, навчившись підпорядковувати собі час. На жаль, неможливо підкорити те, що непідвладне. Зрештою, Терасиція розлетілася на шматки. Незабаром Майк, у розпачі, зрозумів, що йому потрібно всіма силами знайти залишки машини і якось виправити ситуацію... Пригоди ось-ось почнуться.

Примітки 

Ігри
Платформери
Аркади
Відеоігри, розроблені в Україні